

Произведения искусства 
 «Саломея с головой Иоанна Крестителя» — картина Караваджо (1607/1610)
 «Саломея с головой Иоанна Крестителя» — картина Караваджо (около 1609)
 «Саломея с головой Иоанна Крестителя» — картина Луини
 «Саломея с головой Иоанна Крестителя» — картины Якоба Корнелиша ван Оостсанена
 «Саломея с головой Иоанна Крестителя» — картина Себастьяно дель Пьомбо
 «Саломея с головой Иоанна Крестителя» — картина Питер Пауля Рубенса
 «Саломея с головой Иоанна Крестителя» — картина Стома